La Coppa di Finlandia 2016 si è svolta dal 9 ottobre 2016 al 29 gennaio 2017: al torneo hanno partecipato quindici squadre di club finlandesi e la vittoria finale è andata per la seconda volta al .

Regolamento
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, giocati con gare di andata e ritorno (viene disputato un golden set in caso di stesso quoziente set), semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2016
 2016